Le Piagge ima više značenja:
 Le Piagge, Perugia
 Le Piagge, Roma